Ковалевски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ковалевски, Войцех (род. 1977) — польский футболист, вратарь.
 Ковалевски, Серж Ф. — американский журналист, репортёр отдела расследований The New York Times.
 См. также 
 Ковалевский